Bangkok - de hoofdstad van Thailand
 een IATA-luchthavencode:
Internationale Luchthaven Suvarnabhumi
Internationale Luchthaven Don Mueang (tot 2006)

Backus-Kehoe-Kydland puzzel - een economisch vraagstuk
Budapesti Közlekedési Központ - een aanbieder van openbaar vervoer in Boedapest
Betriebskrankenkasse - een Duits ziekenfonds voor een bedrijf of groep bedrijven
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - een Noorse producent en verdeler van elektriciteit
Brokskat - een Indo-Arische taal (bkk)